Apollodoros eller Apollodorus kan syfta på

 Apollodoros epikurén (100-talet f.Kr.) epikuréisk filosof
 Apollodoros från Aten (100-talet f.Kr.), författare
 Apollodoros från Karystos (omkring 200 f.Kr.), författare
 Apollodoros från Damaskus (omkring år 100 e.Kr.), arkitekt
 Apollodoros (målare) (omkring 400 f.Kr.), målare från Aten
 Apollodoros från Faleron (omkring 400 f.Kr.), en av Sokrates lärjungar

Se även
Bibliotheke – ett bokverk om grekisk mytologi från det första eller andra århundradet efter Kristus, inte skriven av Apollodoros från Aten